«Bop Bop Baby» - третий сингл с альбома World of Our Own ирландской группы Westlife. Композиция достигла пятой строчки британского хит-парада. В Ирландии сингл поднялся до четвёртой позиции. Авторами песни стали: Шейн Файлан, Брайан Макфадден, Крис О'Брайн и Грэм Мёрфи

Список композиций 
 UK CD1
 «Bop Bop Baby» (Single Remix) — 4:28
 «You Don’t Know» — 4:11
 «Imaginary Diva» (Orphane Remix) — 5:16
 «Bop Bop Baby» (Video) — 4:28

 UK CD2
 «Bop Bop Baby» (Single Remix) — 4:28
 «Bop Bop Baby» (Almighty Radio Edit) — 3:45
 «Band Interviews» — 10:00

 Австралия
 «Bop Bop Baby» (Single Remix) — 4:28
 «Bop Bop Baby» (Almighty Radio Edit) — 3:45
 «Bad Girls» — 3:33
 «Band Interviews» — 10:00
 «Bop Bop Baby» (Video) — 4:28

Позиция в чартах

Примечания

Ссылки 
 Видеоклип на песню «Bop Bop Baby»
 Официальный сайт Westlife

Синглы Westlife
Песни на английском языке